Александр Васильевич Самсонов:

 Самсонов, Александр Васильевич (1859—1914) — русский генерал от кавалерии.
 Самсонов, Александр Васильевич (род. 1953) — советский пловец.